Стоякович — сербская фамилия.

Известные носители:
 Стоякович, Предраг (род. 1977) — сербский профессиональный баскетболист.
 Стояи, Дёме (Димитрие Стоякович) — венгерский генерал и дипломат сербского происхождения, премьер-министр Венгрии в период 2-й мировой войны.
 Стоякович, Ядранка (1950—2016) — югославская певица и композитор.